Maislinger je lahko:

 Adolf Maislinger (1903—1985), zelo znan ujetnik koncentracijskega taborišča Dachau
 Andreas Maislinger (*1955), ustanovitelj Avstrijske zamejne službe